Il doppio femminile  del torneo di tennis China Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Nuria Llagostera Vives e María Vento-Kabchi che hanno battuto in finale Yan Zi e Zheng Jie 6-2, 6-4

Teste di serie 

 Alicia Molik /  Meghann Shaughnessy (primo turno)
 Corina Morariu /  Flavia Pennetta (semifinali)

 Li Ting /  Sun Tiantian (semifinali)
 Shinobu Asagoe /  Janet Lee (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2005